"Mustela" puede referirse a:

 Mustela: la comadreja.

 Mustela: género nominal de la familia de los mustélidos, animales mamíferos carnívoros, a la que pertenece la comadreja.

 Mustela: nombre común de Mustelus mustelus, un pez marino  triáquido, llamado también musola y mujola.